«Гейша» () — оперетта британского композитора Сидни Джонса на либретто Оуэна Холла со стихами Гарри Гринбанка. Дополнительные музыкальные номера написаны Лайонелом Монктоном и Джеймсом Филипом. Является примером эдвардианской музыкальной комедии.

Премьера «Гейши» состоялась в 1896 году в театре Дейлис в лондонском Вест-Энде, продюсером выступил Джордж Эдвардс. Оригинальная постановка стала второй по числу представлений среди всех музыкальных спектаклей своего времени. В ролях были заняты Мари Темпест, Чарльз Хайден Коффин, танцовщица Летти Линд и комик Хантли Райт. Спектакль был поставлен в Нью-Йорке 1896 году и имел крупный успех, многочисленные гастроли прошли в Европе и за её пределами. Оперетта оставалась популярной до Второй мировой войны и некоторое время после её окончания. Самой популярной арией стала «Влюбленная золотая рыбка».

Создание 
Успех оперетты «Натурщица» () 1895 года открыл для Холла, Гринбанка и Джонса Эдвардса секрет популярной музыкальной комедии. Эдвардс сразу же потребовал от своих авторов начать работу над новой опереттой.

25 апреля 1896 года в лондонском театре Дейлис состоялась премьера «Гейши», спродюсированной Джорджем Эдвардсом. Оригинальный спектакль выдержал 760 представлений, что стало вторым в истории результатом для музыкальных спектаклей того времени. Три года спустя рекорд будет побит новым проектом Эдвардса — San Toy, который также создадут Джонс, Гринбанк и Монктон. В спектакле сыграли Мари Темпест в роли О-Мимоза-Сан и Летти Линд в роли субретки Молли Симор. Чарльз Хайден Коффин сыграл лейтенанта Реджинальда Фэрфакса, Хантли Райт — китайца Вун-Хая. Позже в актерский состав вошли Рутланд Баррингтон и Скотт Рассел. Режиссёром выступил Дж. А. Э. Мэлоун, танцы ставил Вилли Вард, костюмы создал Перси Андерсон. Музыкальным режиссёром стал Эрнест Форд. Эдвардс использовал популярную у публики восточную тему, которая уже принесла успех Гилберту и Салливану с «Микадо». Однако успех оперетты оказался быстротечным, в отличие от «Микадо», и вскоре она уступила место новым произведениям на восточную тематику, таким как San Toy, A Chinese Honeymoon и Chu Chin Chow, которые, впрочем, также не снискали долговременного внимания зрителей.

Джонс, стремясь писать лёгкую, воздушную музыку, каждый из музыкальных номеров укладывал не более чем в 3 минуты, за исключением финалов, которые длились около 5 минут. Помимо восточных мотивов, Джонс заимствовал танцевальные ритмы континентальной Европы. Холл приглушил избыточную прямолинейность своего стиля, проявившуюся в «Натурщице», и создал сочетание бодрой, современной комедии и старомодного романа, в которое по возможности добавлены пародийные элементы. Постановки театра Дейлис носили более романтический характер, чем глуповатые и весёлые спектакли театра Гэйети, тем не менее, в Дейлис использовали характерные особенности оперетт Гэйети, в частности, симпатичных «гэйети гёлз», одетых по последней моде. Многие из известных лондонских модельеров создавали костюмы для театральных постановок: иллюстрированные периодические издания охотно публиковали фотографии актрис на сцене в популярных спектаклях, что было отличной рекламой для создателей одежды. «Гэйети гёлз», как писал The Sketch в 1896 году в рецензии на «Гейшу», «были одеты в соответствии с самыми последними и наиболее экстремальными модными веяниями, создавая разительный контраст, насколько вы можете это себе представить». В следующей оперетте, A Greek Slave, Холл, Гринбанк и Джонс отказались от японской темы и обратились к Древнему Риму.

В ноябре 1896 года «Гейшу» поставили в Нью-Йорке с Нэнси Макинтош в главной роли. Спектакль немедленно стал хитом и был назван крупнейшей международной сенсацией британской музыкальной сцены. В США были организованы и другие постановки, в Европе оперетта игралась многие тысячи раз (один из источников насчитывает около 8000 только в Германии). «Гейша» была признана лучшей среди британских оперетт и популяризовала ранее малоизвестный термин «гейша» во многих европейских языках в качестве символа японской культуры. В 1897 году Роберт Баден-Пауэлл сыграл роль Вун-Хая в спектакле, поставленном в Шимле (Индия). Два года спустя, Антон Павлович Чехов присутствовал на российской премьере «Гейши» в Ялте и вставил упоминание спектакля в кульминационную сцену своего рассказа «Дама с собачкой» (1899).

Постановки оперетты продолжались в Великобритании в течение нескольких десятилетий, последнее заметное возобновление состоялось в 1934 году, менее значимые постановки появлялись вплоть до 1950-х годов. Спектакль был популярен среди любительских театральных коллективов, в частности, в Великобритании со времени Первой мировой войны и до 1960-х годов.

Основные роли и первые исполнители 
В оригинальном составе участвовали:

 О-Мимоза-Сан, старшая гейша (сопрано) — Мари Темпест
 Леди Констанс Уинн, англичанка (контральто) — Мод Хобсон
 Молли Симор, гостья Леди Констанс (меццо-сопрано) — Летти Линд
 Катана, капитан гвардии (тенор) — Уильям Филип
 Реджинальд Фэрфакс, лейтенант Королевского военно-морского флота (баритон) — Чарльз Хейден Коффин
 Дик Каннингем (тенор) — У. Луис Брэдфилд (позже заменен на Фаррена Сутара)
 Капитан Вун-Хай, китаец, владелец чайного дома (баритон) — Хантли Райт
 Маркиз Имари, начальник полиции и губернатор провинции (баритон) — Гарри Монкхауз (позже заменен на Рутланда Баррингтона)
 Лейтенант Артур Кадди (тенор) — Лидхем Бенток
 Жюльетта Диаман, француженка, переводчица в чайном доме (сопрано) — Жюльетта Несвилл
 Английские дамы, гости леди Констанс: мисс Мэри Уортингтон, мисс Этель Хёрст, мисс Мейбл Грант и мисс Луи Пламптон — Бланш Месси, Хетти Хамер, Элис Дэвис и Маргарет Фрейзер

Синопсис

Акт I 

Находясь в Японии, далеко от своей невесты Молли, лейтенант Королевского флота Реджи Фэрфакс испытывает одиночество. Он проводит большую часть своего свободного времени в чайном доме «Десяти тысяч радостей», которым управляет китаец Вун-Хай. Там он знакомится с прекрасной гейшей О-Мимоза-Сан, с которой заводит дружбу. Но Мимоза влюблена в капитана гвардии Катану, и в ответ на порывы лейтенанта рассказывает историю о влюбленной золотой рыбке. Однако Реджи даёт Мимозе урок поцелуев.

Эти отношения не остаются незамеченными леди Констанс Уинн, путешествующей английской аристократкой, которая застукивает Реджи во время свидания с Мимозой и напоминает о помолвке с Молли. Леди Констанс пишет Молли, советуя как можно быстрее приехать на Восток. Местный правитель, маркиз Имари, который тоже имеет виды на Мимозу, досадует, что его предполагаемая невеста общается с вновь прибывшими британскими моряками, и приказывает чайный дом закрыть, а девушек продать. Самого маркиза добивается французская переводчица Жюльетта.

Неожиданно приезжает Молли. Когда она остается одна, к ней подходят Мимоза и леди Констанс, которые рассказывают, насколько Реджи влюбился в гейшу. Мимоза предлагает Молли тоже переодеться в гейшу, чтобы вернуть интерес любимого. Приходит время для продажи обязательств гейш. Маркиз пытается купить Мимозу, но леди Констанс удается перебить его ставку и спасти девушку. К сожалению, она уже не может остановить приобретение маркизом лота номер два — новой гейши по имени Роли Поли, которую никто не видел. Только после того, как маркиз совершает покупку, выясняется, что эта гейша на самом деле переодетая Молли.

Акт II 

В саду хризантем дворца Имари всё ещё выдающая себя за гейшу Молли ждёт предстоящее бракосочетание с маркизом, которого сильно влечёт к девушке. Мимоза предлагает план спасения Молли: во время бракосочетания нужно обменять укрытую фатой невесты Молли на Жюльетту, французскую переводчицу.

Свадебная церемония начинается, и план вводится в действие: Жюльетта меняется местами с Молли, и маркиз невольно женится не на той невесте. Узнав об обмане, он принимает свою судьбу с философским смирением, заключив, что «каждый человек разочаровывается в своей жене в то или иное время». Мимоза теперь может выйти замуж за Катану, а Молли воссоединяется с Реджи, объявив, что она никогда не выйдет замуж за иностранного дворянина, если может быть с британским моряком.

Музыкальные номера

Акт I 

 Хор — Happy Japan — «Dawns the day in Eastern sky…»
 Хор офицеров — Here They Come
 Каннингем — The Dear Little Jappy-Jap-Jappy — «There came to the land of Japan…»
 Мимоза — «Влюблённая золотая рыбка» — «A goldfish swam in a big glass bowl…»
 Дуэт Мимозы и Фэрфакса — The Kissing Duet — «You’re a charming little geisha…»
 Гейша и хор офицеров — If You Will Come to Tea — «If you will come to tea…»
 Хор — Chorus of Lamentation — «Oh, will they sell our master up»
 Фэрфакс и хор офицеров — We’re Going to Call on the Marquis — «This infamous lord shall have his reward…»
 Молли и Фэрфакс — «When I was but a tiny tot…»
 Мимоза — A Geisha’s Life — «A geisha’s life imagination tints…»
 Фэрфакс и хор офицеров — Jack’s the Boy — «Of all the lads that be…» (композитор Лайонел Моктон)
 Речитатив (Такамини, Имари и хор) — Attention, pray — «Attention, pray! and silence if you please…»
 Молли и хор — Chon Kina — «I’m the smartest little geisha in Japan…»
 Финал: Though of Staying Too Long — «Though of staying too long you’re accusing us…»

Акт II 

 Антракт
 Хор — Day Born of Love — «Day born of love, of gladness and delight…»
 Молли — The Toy Monkey — «Poor little maiden who loves a bit of fun…» (композитор Лайонел Моктон)
 Жюльетта и Вун-Хай — Ching-a-Ring-a-Ree! — «When I want anything done»
 Трио Фэрфакса, Каннигема и Кадди — Jolly Young Jacks Are We — «Half round the world we’ve been my boys…»
 Мимоза — The Jewel of Asia — «A small Japanese once sat at her ease…» (композитор Джеймс Филип, стихи Гарри Гринбанка)
 Фэрфакс — Star of my Soul — «How can I wait when she I worship only…»
 Квартет Мимозы, Фэрфакса, Каннингема и Вун-Хая — What Will the Marquis do? — «When he finds that his dear little lovebird’s gone…»
 Хор — Japanese March
 Гейша — With Splendour Auspicious
 Вун-Хай — Chin Chin Chinaman — «Chinaman money makes…»
 Молли и хор — The Interfering Parrot — «A parrot once resided in a pretty gilded cage…»
 Финал — Before Our Eyes — «Before our eyes the prospect lies…»

Записи 
Первая полная запись оперетты состоялась в 1998 году: Фирма «Гиперион» выпустила диск с музыкой из оперетты в исполнении New London Light Opera and Orchestra, дирижёр Рональд Уорп.

Примечания

Литература 
 Charlton, Fraser. The Geisha introduction and Synopsis , Fraserweb Edwardian musical theatre site (2007)
 Gänzl, Kurt. Gänzl’s Book of the Musical Theatre (with Andrew Lamb; Bodley Head/Schirmer) 0-02-871941-7
 Green, Stanley. Encyclopedia of the Musical Theatre , pp. 146-47, New York: Da Capo Press (1980), 0-306-80113-2
 Richards, Jeffrey. Imperialism and Music: Britain, 1876—1953 , Manchester; New York: Manchester University Press (2001), 0-7190-4506-1
 Walker, Raymond J. Notes on The Geisha , MusicWeb International
 Profile of Owen Hall at the British Musical Theatre site of the Gilbert and Sullivan Archive

Ссылки 

 Либретто  
 The Geisha  на сайте Internet Broadway Database 
 2003 article about «exotic-locale» works, such as The Geisha, as a reflection of British imperialism  
 The Geisha  на сайте Guide to Light Opera and Operetta 
 The Geisha  на сайте Guide to Musical Theatre 
 Рецензия New York Times 1896 года  
 Спектакли с наибольшим числом постановок в Лондоне и Нью-Йорке  

Вест-эндские мюзиклы